Le sigle E232  peut désigner:
 E232, numéro E de l'orthophénylphénate de sodium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 232 reliant Amersfoort à Groningue aux Pays-Bas.